Джон Ллойд:
 Ллойд, Джон (игрок в поло) (1874—1952) — британский игрок в поло.
  (1954) — британский теннисист.

  (1951) — британский писатель-юморист и телевизионный продюсер.
 Джон Дж. Ллойд (John J. Lloyd) (1922—2014) — известный американский художник-постановщик, участвующий в съемках более 80 фильмов.
 Ллойд, Джон Юри () — американский фармацевт.